Roman Wesołowski (1885-), pułkownik
 Roman Wesołowski (1907-2000), fotograf